Чемпіонат НДР з хокею 1954 — чемпіонат НДР, чемпіоном став клуб «Динамо» (Вайсвассер).

Оберліга 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Ліга

Група А

Група В

Література 
 Stephan Müller: Deutsche Eishockey-Meisterschaften. Books On Demand, Norderstedt 2000, ISBN 3-8311-0997-4

Джерела 
 Чемпіонати НДР 1949 - 1970  
 http://books.google.com.ua/books?id=BAggLLu8320C&pg=PA9&lpg=PA9&dq=Spengler+Cup+1924&source=bl&ots=CvT62-vc-f&sig=tE5TggZCLF4f-xI9hz4GaI3jZps&hl=uk&sa=X&ei=aG6eUY3QFIKjtAaJqYGoBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Spengler%20Cup%201924&f=false 

Чемпіонат Німеччини з хокею
НДР
НДР